Tienhoven (Stichtse Vecht), dorp in de gemeente Stichtse Vecht (Utrecht)
Tienhoven (Texel), een polder en buurtschap in de gemeente Texel (Noord-Holland)
Tienhoven (Everdingen), een plaats in de gemeente Vijfheerenlanden (Utrecht)
Tienhoven aan de Lek, een plaats in de gemeente Vijfheerenlanden (Utrecht)
Tienhoven (Culemborg), een polder in de gemeente Culemborg
A.B. van Tienhoven, kinderboekenschrijver (1888-1931)
Arius van Tienhoven, oorlogschirurg (1886-1965)
Cornelis van Tienhoven, secretaris van Peter Stuyvesant en Nieuw-Amsterdam (1601-1656)
Gijsbert van Tienhoven, politicus en bestuurder (1841-1914)
H.J. van Tienhoven, schrijver en dichter
Pieter van Tienhoven, natuurbeschermer (1875-1953)